Siarhiej Kislak (biał. Сяргей Кісляк, ros. Сергей Кисляк, Siergiej Kislak; ur. 6 sierpnia 1987 w Mińsku) – białoruski piłkarz, grający na pozycji defensywnego lub środkowego pomocnika.

Statystyki 
 (stan na 13 grudnia 2020)

Sukcesy i odznaczenia 
Sukcesy klubowe
 mistrz Wyszejszej lihi Białorusi: 2019

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Siarhiej Kislak w bazie PlayerHistory.com 
 

Reprezentanci Białorusi w piłce nożnej
Piłkarze Dynamy Mińsk
Piłkarze Rubinu Kazań
Piłkarze FK Krasnodar
Piłkarze Gaziantepsporu
Piłkarze Irtyszu Pawłodar
Piłkarze Dynamy Brześć
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Mińsku